В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (фінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Зіна Гаррісон (переможниця)
 Габріела Сабатіні (3-тє коло)
 Андреа Темешварі (2-ге коло)
 Пем Кеселі-Телфорд (3-тє коло)
 Сільвія Ганіка (3-тє коло)

 Беттіна Бюнге (3-тє коло)
 Штеффі Граф (чвертьфінал)
 Ліса Бондер-Крайсс (2-ге коло)
 Мішелл Торрес (2-ге коло)
 Алісія Молтон (2-ге коло)
 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships